YMT steht für:
 Flughafen Chibougamau (IATA-Code), Flughafen von Chibougamau, Québec, Kanada

ymt steht für:
 Matorische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der samojedischen Sprachen

Abkürzung